Menecrate (comico)
Menecrate (storico)
Menecrate (medico)
Menecrate di Efeso (poeta e filosofo)
Menecrate (re Adiabene)
Menecrate (scultore)